Hypotrichina är ett släkte av plattmaskar. Hypotrichina ingår i familjen Cylindrostomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Hypotrichina